YHS est un sigle qui signifie :
 Le code IATA de l'aérodrome de Sechelt, en Colombie-Britannique.
 Une variante de l'abréviation IHS (Iesus Hominis salvator), Yeshua Hominis salvator.
 L'abréviation des trois grandes écoles de droit américains : Yale Law School, Harvard Law School et Stanford Law School.